Popovac puede referirse a:
 Popovac (Novska), localidad de Croacia en el ejido de Novska, condado de Sisak-Moslavina.
Popovac (Voćin), localidad de Croacia en el ejido de Voćin, condado de Virovitica-Podravina.
Donji Popovac, localidad de Croacia en el ejido de Slunj, condado de Karlovac.
Gornji Popovac, localidad de Croacia en el ejido de Slunj, condado de Karlovac.
Trnovitički Popovac, localidad de Croacia en el ejido de Garešnica, condado de Bjelovar-Bilogora.